Барратт () — английская фамилия. Известные носители:

 Барратт, Бронте (род. 1989 ) — австралийская пловчиха.
 Барратт, Майкл Рид (род. 1959) — американский астронавт.
 Барратт, Майкл (более известный под сценическим псевдонимом Шейкин Стивенс; род. 1948) — британский (валлийский) певец.
 Барратт, Томас Болл (1862—1940) — норвежский пятидесятнический пастор.

См. также 
 Барат 
 Бэррэтт, Джулиан